Osoby

 Alba Rico Navarro (ur. 1989) – hiszpańska piosenkarka i aktorka
 Angelo Maria Navarro (1870-1951) – honduraski katolicki biskup diecezjalny
 Bartolomé María de las Heras Navarro (1743-1823) – hiszpański biskup
 Carla Suárez Navarro (ur. 1988) – hiszpańska tenisistka
 Carlos Arias Navarro (1908-1989) – hiszpański szlachcic, polityk
 Daniel Navarro (ur. 1983) – hiszpański kolarz
 Dave Navarro (ur. 1967) – amerykański gitarzysta
 David Navarro (ur. 1980) – hiszpański piłkarz
 Emilio Navarro (1905-2011) – baseballista portorykański
 Emilio López Navarro (ur. 1986) – meksykański piłkarz
 Ernesto de la Guardia Navarro (1904-1983) – panamski przedsiębiorca, ekonomista, dyplomata i polityk
 Gabriel Navarro (ur. 1992) – hiszpański lekkoatleta
 Guillermo Navarro (ur. 1955) – meksykański operator filmowy
 Fats Navarro (1923-1950) – amerykański trębacz jazzowy
 Felix Navarro (ur. 1936) – strzelec z Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, olimpijczyk
 Fernando Navarro (ur. 1982) – hiszpański piłkarz
 Fernando Navarro – ekwadorski zapaśnik 
 Fernando Navarro Morán (ur. 1989) – meksykański piłkarz
 Franco Navarro (ur. 1961) – piłkarz peruwiański
 Inoel Navarro (ur. 1987) – dominikański piłkarz
 Iván Navarro (ur. 1981) – hiszpański tenisista
 Javi Navarro (ur. 1974) –  hiszpański piłkarz
 Joaquín Navarro-Valls (ur. 1936) –  były rzecznik prasowy Jana Pawła II
 Jorge Navarro (ur. 1985) – wenezuelski bokser
 Jorge Navarro (ur. 1996) – hiszpański motocyklista
 José Navarro (ur. 1948) – peruwiański piłkarz
 Juan Gregorio Navarro Floria (ur. 1961) – prezydent Konsorcjum Ameryki Łacińskiej do spraw Wolności Religijnej
 Juan Carlos Navarro (ur. 1980) – hiszpański koszykarz
 Juan Carlos Navarro (ur. 1961) – panamski polityk
 Juan Gil Navarro (ur. 1973) – argentyński aktor
 Juanito Navarro (1926-2011) – hiszpański aktor
 Julia Navarro (ur. 1953) – hiszpańska pisarka i dziennikarka
 Karol Navarro Miquel (1911-1936) – hiszpański zakonnik zamordowany przez komunistów
 Maria Anna od Jezusa Navarro (1565-1624) – hiszpańska Błogosławiona Kościoła katolickiego
 Micaela Navarro (ur. 1956) – hiszpańska polityk
 Mickaël Moh Navarro (ur. 1985) – francuski narciarz
 Nicolás Navarro (ur. 1963) – meksykański piłkarz
 Piotr Paweł Navarro (1560-1622) − błogosławiony Kościoła katolickiego
 Ramiro Navarro (ur. 1943) – meksykański piłkarz
 Robert Navarro (ur. 1952) – francuski polityk
 Rubén Marino Navarro (1933-2003) – piłkarz argentyński
 Sergio Navarro (ur. 1936) – chilijski piłkarz
 Silvia Navarro (ur. 1979) – hiszpańska piłkarka ręczna
 Ximo Navarro (ur. 1990) – hiszpański piłkarz

 Inne
 Navarro – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Navarro
 Navarro – obszar niemunicypalny w hrabstwie Mendocino, w Kalifornii (Stany Zjednoczone)
 Autlán de Navarro – miasto i gmina w stanie Jalisco w Meksyku
 hrabstwo Navarro (ang. Navarro County) – w stanie Teksas
 Engenheiro Navarro – miasto i gmina w Brazylii